Дина́стия Константи́на — неофициальное название семейства, правившего Римской империей от Констанция I Хлора (305) до смерти Юлиана Отступника в 363 году. Название династия получила по имени её наиболее известного представителя, Константина I Великого, который стал единоличным правителем империи в 324 году. Династия также называется Новые (или Вторые) Флавии, так как каждый член династии добавлял к своему имени имя Флавиев, подобно правителям первой династии Флавиев I века.

Древо 
Курсивом обозначены:
 Август;
 Августа.

 Констанций I Хлор
 От брака Констанция Хлора и Елены
 Константин I
 От брака Константина I и Минервины
 Крисп
 От брака Константина I и Фаусты
 Константина, супруга Аннибалиана и Констанция Галла
 Константин II
 Констанций II
 От брака Констанция II и его первой супруги, дочери Юлия Констанция не было детей
 Не было детей и от второго брака Констанция II и Евсевии
 От брака Констанция II и Фаустины
 Флавия Максима Фаустина Констанция, супруга Грациана
 Констант I
 Елена, супруга Юлиана
 От брака Констанция Хлора и Феодоры
 Далмаций
 От брака Флавия Далмация и его неизвестной супруги
 Далмаций
 Аннибалиан, супруг Константины
 Юлий Констанций
 От брака Юлия Констанция и Галлы
 сын, погибший во время резни 337 года
 дочь, первая супруга Констанция II
 Флавий Клавдий Констанций Галл
 Не было детей от брака Галла и Константины
 От брака Юлия Констанция и Василины
 Флавий Клавдий Юлиан
 Не было детей от брака Юлиана и Елены, дочери Константина I
 Аннибалиан (скорее всего умер перед резнёй 337 года, так как не числится среди убитых);
 Анастасия;
 Флавия Юлия Констанция, супруга Лициния
 Евтропия
 От брака Евтропии и Вирия Непоциана
 Непоциан

Примечания 

Династии римских императоров
Римская империя
Появились в 305 году
Исчезли в 363 году